MGH kan syfta på:

M.G.H. – Med Guds Hjälp
MGH – ett utbildningssjukhus vid Harvard Medical School,se Massachusetts General Hospital
MGH – en samling källskrifter angående Tysklands medeltid, se Monumenta Germaniae Historica
MGH – en mycket framgångsrik Fifa Carrer Mode youtubare från Storbritannien, se https://www.youtube.com/channel/UC5Qb_4X2CkAnvacIj94Xxzw